Флавіньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Флавіньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер